Aim and Ignite – debiutancki album studyjny grupy muzycznej Fun, wydany 25 sierpnia 2009 roku przez kanadyjską wytwórnię Nettwerk. Tytuł albumu został zaczerpnięty z tekstu piosenki „Light a Roman Candle with Me”.

Lista utworów

CD

Edycja iTunes

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 2009